101 puede referirse a:

 101, el año.
 Ciento uno, el número.
 101 (álbum), es un álbum del grupo inglés de música Depeche Mode.
 Taipei 101, es un edificio ubicado en Taipéi.
 Carta de la lengua francesa, Ley 101 en la que se definen los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Quebec.
 McDonnell F-101 Voodoo, un interceptor supersónico.
 101 dálmatas, una novela inglesa de Dodie Smith, la cual fue adaptada por Walt Disney Pictures.

Otros Usos  

 101 (barco): gabarra tipo whaleback estadounidense la cual se perdió en Seal Island.